Little Buffalo River (engl. für „kleiner Büffel-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Little Buffalo River (Großer Sklavensee), in Alberta und in den Nordwest-Territorien
 Little Buffalo River (Hay River), in Alberta und in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Little Buffalo River (Buffalo River, Arkansas), in Arkansas
 Little Buffalo River (Buffalo River, Mississippi), in Mississippi
 Little Buffalo River (Buffalo River, Tennessee), in Tennessee  

Little Buffalo River steht für:

 Little Buffalo River (Nordwest-Territorien), unincorporated area in den Nordwest-Territorien, Kanada